-{PGC}- 9462 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 1802
IC 1803